saláta, Lactuca növénynemzetség
 A növénynemzetségbe tartozó növények magyar nevének része a „saláta”, ezen növények listája a növénynemzetségről szóló szócikkben olvasható.
 saláta, Lactuca sativa növényfaj, kerti saláta, leveles saláta; változatai közé tartozik a fejes saláta, a kötözősaláta, a tépősaláta és a jégsaláta, melyek mindegyikét nevezik egyszerűen salátának is
 saláta, étel, jellegzetes meleg- és hidegkonyhai készítmény

Különféle növények, melyek levelei a kerti salátához (Lactuca sativa) hasonlóan ételként fogyaszthatók
 endívia (Cichorium endivia)
 mezei katáng (Cichorium intybus)
 madársaláta (Valerianella locusta), mezeisaláta, galambbegy, salátagalambbegy, galambbegysaláta
 közönséges bojtorjánsaláta (Lapsana communis)
 osztottlevelű őzsaláta (Smyrnium olusatrum)
 sárga őzsaláta (Smyrnium perfoliatum)